Коливади () е светогорско монашеско движение през втората половина на XVIII век, насочено срещу неоправданите иновации в Православната църква и за възстановяване на традиционния духовен живот и исихастки практики.

Повод за възникването му става пренасянето на панахидата от събота в неделя през 1754 г. Срещу това нововъведение се възпротивяват част от монасите, които отказват да варят житото (коливото) в неделя, поради което движението получава името на „коливото“. За коливадите честотата на евхаристията е от първостепенно значение за църковния живот.

Оттук и консервативните монаси започнали да ги наричат „коливади“. В началото бунтуващите се са декласирани, подложени на гонения, но постфактум – канонизирани.

Известни монаси „коливади“ са Никодим Светогорец, Макарий Коринтски, Атанасий Пароски, Козма Етолийски и Паисий Величковски. Тяхното идеологическо верую е засвидетелствано в сборника „Добротолюбие“.

Източници 

Исихазъм
Християнско богословие
Светогорски монаси